Ernst Meyer (botanicus), een Duits botanicus en directeur van de botanische tuin in Köningsberg
 Ernst Hermann Meyer, Duits componist en musicus
 Ernst Meyer (Belgisch politicus) (1951)
 Ernst Meyer (Duits politicus), Duits politiek leider van de communistische partij
 Ernst Meyer (Zweeds politicus), Zweeds politicus
 Ernst Meyer (schilder) (1797-1861), Duits-Deens kunstschilder
 Ernst Meyer (voetballer), Zwitsers voetballer

Zie ook
 Ernst Walter Mayr (1904–2005), Duits evolutionair bioloog